Михаил Антонович Ростовцев (при рождении - Эршлер Мендель Лейбович) (22 октября 1872 — 19 апреля 1948, Москва) — артист оперы (бас), оперетты, драмы, эстрады и кино. Заслуженный артист Республики (1927), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1936).

Биография 
Михаил родился в еврейской многодетной семье часовщика, был 18-м по счету ребёнком. С 1881 года жил в Ростове-на-Дону, в 1882—1888 годах учился в Ростовском реальном училище (в то время директором училища был известный учёный Николай Сарандинаки. Пел в синагогальном хоре Любецкого (Ростов-на-Дону) с девяти лет, с 1884 года танцевал в оперных спектаклях.

С 1888 года является артистом различных эстрадных ансамблей. Затем принимает псевдоним Проценко, и в 1890—1894 годах выступает в украинских труппах Г. Деркача и М. Кропивницкого. Позднее выступал в Харькове, Москве (с 1897), Санкт-Петербурге (с 1900). Организует свою труппу, с которой гастролирует по Российской империи.

В 1901 году, уже под псевдонимом Ростовцев, дебютирует в оперетте и до 1919 года выступает в крупных опереточных антрепризах Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга. Также работает как куплетист в кафешантанах.

В 1922 году, по воспоминаниям И. В. Бодунова, его квартира была ограблена Л. И Пантёлкиным.

С 1923 года служит в Малом Петроградском Государственном Академическом театре (МАЛЕГОТ) и ГАТОБе. Ростовцев — мастер музыкальной буффонады. Обладал хорошим голосом, был пластичен и наделён даром импровизации и комедийным талантом.

В годы Великой Отечественной войны выступает в госпиталях и воинских частях.

Снимался в ряде фильмов. Среди наиболее известных работ — главная роль в фильме «Девушка спешит на свидание», «Люблю ли тебя?», «Золушка» («Добрый Жук»), "Поручик Киже" (комендант крепости). В 1937 году после съемок в фильме "Девушка спешит на свидание" получил первый инфаркт и старался свести на нет кинематографическую деятельность. А после фильма "Золушка" случился второй инфаркт. Вскоре, в 1948 году, М.А.Ростовцев умер в Москве.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Михайловский театр
Похороненные на Литераторских мостках
Куплетисты